Jõgi bezeichnet:

 Fluss auf Estnisch. Zu geographischen Objekten mit diesem Namensbestandteil siehe: :Kategorie: Fluss in Estland
 Olev Jõgi (1919–1989), estnischer Literaturwissenschaftler und Übersetzer

Siehe auch: Jogi, Yogi